A sevillai borbély, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais vígjátéka
 A sevillai borbély, Gioacchino Rossini operája Beaumarchais vígjátéka alapján
 A sevillai borbély, Giovanni Paisiello vígoperája
 A sevillai borbély (1977) magyar operafilm (r. Szinetár Miklós)